Anta (Espinho) – sołectwo w Portugalii w powiecie Espinho 
 Anta – departament w Argentynie w prowincji Salta 
 Anta – miasto w Peru
 Anta – prowincja Peru
 anta – element architektoniczny 
 Tapir anta (Tapirus terrestris)